Список крупнейших публичных компаний Франции составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2011 года.  Из 50 компаний, представленных в списке, 48 базируются в регионе Иль-де-Франс, в том числе 30 — в Париже, 18 — в пригородах столицы, и лишь две — в других регионах страны (одна — на 28-м месте, другая — на 49-м).

Методика составления рейтинга 
Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2011 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50% акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2011 году это были $3,3 млрд для выручки, $207,9 млн для прибыли, $6,59 млрд для активов и $4,14 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания.

Рейтинг

Галерея

Отраслевое распределение компаний, представленных в рейтинге

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала Forbes
 Сайт российского журнала Forbes

 
Кр
Комп
Франция
2011 год в экономике
2011 год во Франции